

Sigle 
 Febbre emorragica virale
Full Electric Vehicle

Altro 
 FEV Motorentechnik, azienda tedesca di ingegneria motoristica